Вэйбинь (Баоцзи) (渭滨) — район городского подчинения городского округа Баоцзи провинции Шэньси (КНР)
 Вэйбинь (Синьсян) (卫滨) — район городского подчинения городского округа Синьсян провинции Хэнань (КНР)